Il doppio  dello  Singapore ATP Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Scott Lipsky e David Martin erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Kamil Čapkovič e Amir Weintraub hanno battuto in finale Hsieh Cheng-peng e Lee Hsin-han 6–4, 6–4.

Teste di serie

  John Paul Fruttero /  Raven Klaasen (semifinali)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)

  Harri Heliövaara /  Denys Molčanov (quarti di finale)
  Divij Sharan /  Vishnu Vardhan (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Singapore ATP Challenger 2012